Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Серена Вільямс.

Вільмс виграла титул, перемігши у фіналі Кім Клейстерс з рахунком 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Indian Wells Masters 2001 Draw  (Archived 2009-07-22)

Indian Wells Masters 2001
Indian Wells Masters